Кал(ь)мано́вич ( или ) — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Калманович, Анастасия Николаевна (род. 1972) — российская актриса, предприниматель в сфере шоу-бизнеса; 2-я жена Ш. Калмановича.
 Кальманович, Анна Андреевна (ум. 1916) — писательница и общественная деятельница, жена С. Е. Кальмановича.
 Калманович, Борис Николаевич (Камов; 1932—2018) — русский советский писатель.
 Калманович, Владимир Яковлевич (Ворошилов; 1930—2001) — советский и российский телеведущий.
 Калманович, Зелик Файвушевич (1881—1944) — еврейский историк, переводчик, исследователь языка идиш.
 Калманович, Моисей Иосифович (1888—1937) — революционер и советский государственный деятель.
 Кальманович, Самуил Еремеевич (1858—после 1934) — дореволюционный адвокат, общественный деятель.
 Калманович, Шабтай Генрихович (1947—2009) — предприниматель, генеральный менеджер сборной России по баскетболу, по неподтверждённым данным — бывший сотрудник Первого главуправления КГБ СССР.
 Калманович, Яков Лазаревич (Аскольдов; 1893—1937) — участник Гражданской войны, организатор металлургической промышленности.

 Двойная фамилия
 Архипова-фон Калманович, Анна Валерьевна (род. 1973) — российская баскетболистка; 3-я жена Ш. Калмановича.